

Geografia

Austria 
 Steinach am Brenner – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Niemcy 
 Steinach – dzielnica gminy Bad Bocklet w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen
 Steinach – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sonneberg
 Steinach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Steinach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Steinach – rzeka, dopływ Neckar
 Steinach – rzeka, dopływ Rodach

Szwajcaria 
 Steinach – gmina

Zobacz też 
 Stainach
 Steinlach
 Warme Steinach